Il singolare maschile dello  Soweto Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Il detentore del titolo del 2011 era Izak van der Merwe, ma quest'anno non ha partecipato.

Vasek Pospisil ha battuto in finale Michał Przysiężny che si è ritirato sul punteggio di 6–7(7–9), 6–0, 4–1.

Teste di serie 

  Lukáš Lacko (semifinali)
  Rajeev Ram (quarti di finale)
  Vasek Pospisil (Campione)
  Michał Przysiężny (Final, ritiro)

  Dustin Brown (quarti di finale)
  Thiago Alves (secondo turno)
  Rik De Voest (quarti di finale)
  Fabiano de Paula (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Soweto Open 2013
ATP Challenger Tour 2013